Cepari se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Cepari, Argeș din comuna Poiana Lacului
 Cepari, Bistrița-Năsăud
 Cepari, Olt
 comuna Cepari, Argeș